Ву́лиця Софі́ї Перо́вської — назва вулиць у різних населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Донецьку.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Запоріжжі.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Луцьку.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Одесі.

 Вулиця Софії Перовської — колишня назва вулиці Євгенії Мірошниченко в місті Києві.
 Вулиця Софії Перовської — колишня назва вулиці Ніни Строкатої у місті Кременчук.
 Вулиця Софії Перовської — колишня назва вулиці Дмитра Вишневецького в місті Первомайську.
 Вулиця Софії Перовської — колишня назва вулиці Володимира Мономаха в місті Умані.

Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Астрахані.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Брянську.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Владивостоці.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Волгограді.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Воронежі.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Єкатеринбурзі.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Іркутську.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Казані.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Курську.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Мурманську.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Нижньому Новгороді.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Пскові.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Самарі.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Твері.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Тулі.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Уфі.
 Вулиця Софії Перовської — вулиця в місті Ярославлі.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок